Чашмасор, или Чашмасорский джамоат () — административная единица Бободжон-Гафуровского района, Согдийской области, Республики Таджикистан. Прежнее название Уткансойский джамоат () (переименован в 2012 году). 

В состав джамоата Чашмасор входят:
 село Мирзарабад (центр джамоата)
 село Айри (Хулбазар)
 село Бадак
 село Жингилик
 село Каторбулок
 село Хамрабод (Некрох)
 село Шурали
Населены в основном узбеками и киргизами. 
Мирзарабад является самым большим населённым пунктом среди сёл джамоата.

Население занимается выращиванием хлопчатника и скотоводством. В общей сложности в территории джамоата проживают 7320 человек.
В селе Мирзарабад есть одна школа.
 Школа #75 (мтму 75)

Примечания 

Административно-территориальное деление Таджикистана